

Клевакінське — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Клевакінське — село, Режівський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Клевакіно